Toponímia: 'illa de la Revolució d'Octubre, a l'arxipèlag àrtic de la Terra del Nord
 Història:
 Revolució d'Octubre de 1917, capítols de la Revolució Russa del 1917
 Fets del sis d'octubre de 1934 insurrecció contra la Segona República Espanyola
 Revolució d'Octubre (1964), moviment social que finalitzà el règim militar sudanès del general Ibrahim Abbud
 Revolució d'Octubre (1989), manifestacions massives de l'Alemanya Oriental que van acabar amb la caiguda del mur de Berlín
 Revolució d'Octubre (2000), revolució contra Slobodan Milošević que va tenir lloc a Belgrad el 5 d'octubre 
 Vaixells: Revolució d'Octubre (vaixell), vaixell de guerra soviètic